Мария Большакова: Большакова, Мария Артёмовна (1949—2021) — российский общественный деятель.
 Большакова, Мария Николаевна (1911—1999) — Герой Социалистического Труда.